Клан Маккіннон (шотл. — Clan Mackinnon, Clan Fingon) — він же: клан Фінгон, клан Маккіннон — один з кланів гірської Шотландії. 
 Рей Маккіннон (англ. Ray McKinnon): Рей Маккіннон (нар. 1957) — американський актор. 
 Джоель МакКіннон Міллер — американський актор.
 Рей Маккіннон (актор), «Рей» Маккіннон (англ. Raymond Wilkes "Ray" McKinnon, нар. 15 листопада 1957, Адел) — американський актор, сценарист, кінорежисер і продюсер. 
 Рей Маккіннон (футболіст), Реймонд Маккіннон (англ. Raymond McKinnon, нар. 5 серпня 1970, Данді) — шотландський футболіст, півзахисник, по закінченні кар'єри — тренер. 
 Натан Мак-Кіннон, Нейтан Маккіннон (англ. Nathan MacKinnon; 1 вересня 1995, Галіфакс, Нова Шотландія, Канада) — канадський хокеїст, центральний нападник.